Revolutions – album di Jean-Michel Jarre del 1988
 Revolutions – album degli X-Ecutioners del 2004
 Revolutions – album dei Blind Channel del 2016

Pagine correlate 
 Revolution